Beskytteren bezeichnet mehrere Schiffe der Dänischen Marine:

ein Patrouillenboot, das von 1900 bis 1950 eingesetzt wurde, siehe Beskytteren (1900)
ein Minenleger, der von 1954 bis 1964 eingesetzt wurde, siehe Beskytteren (N60)
ein Offshore Patrol Vessel, das 1976 gebaut wurde und bis 2000 in der dänischen Marine eingesetzt wurde, siehe Beskytteren (F340)